Le nom Edgefield peut désigner :

en Angleterre :
 Edgefield, un village du Norfolk, 
aux États-Unis :
 le comté d'Edgefield en Caroline du Sud,
 Edgefield, ville de Caroline du Sud,
 Edgefield, village de Louisiane.